

Patronyme 
 Bertrand Méheut (né en 1951), né à Rennes, diplômé français de l'École des Mines, ancien président du groupe Canal +
 François Méheut (1905-1981), artiste peintre, sculpteur et enseignant français, lauréat du prix de Rome en sculpture
 Mathurin Méheut (1882-1958), peintre, sculpteur, décorateur, céramiste, graveur et enseignant français

Homonymie de patronyme
Patronyme breton